Albert Cuntze ist der Name von

* Albert Cuntze (Politiker) (1812–1890), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Albert Cuntze (Jurist) (1870–1950), deutscher Verwaltungsjurist